Чемпионат мира по снукеру 2007 (, также известен как 2007 888.com World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 21 апреля по 7 мая 2007 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Джон Хиггинс.

Призовой фонд 
 Победитель: £ 220 000
 Финалист: £ 110 000
 Полуфиналисты: £ 42 000
 Четвертьфиналисты: £ 22 000
 1/8 финала: £ 14 000
 1/16 финала: £ 10 600
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 10 000
 Высший брейк в квалификации: £ 1 000
 Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 147 000
 Максимальный брейк в квалификации: £ 5 000
 Общий призовой фонд: £ 985 000

Высший брейк 
 144 — Алистер Картер. Всего на этом чемпионате мира было 68 сенчури-брейков — рекордный показатель на то время.

Результаты

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Цифры в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в чемпионате мира участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, пробившихся из квалификации).

Список сенчури-брейков 
 Алистер Картер — 144, 144, 129, 112, 111
 Стивен Магуайр — 143, 137, 131, 124, 108, 106, 102, 101
 Нил Робертсон — 140
 Джон Хиггинс — 135, 134, 129, 127, 122, 110, 106, 104, 104, 100, 100
 Кен Доэрти — 135
 Шон Мёрфи — 132, 131, 101, 101, 100
 Марк Селби — 130, 129, 122, 121, 119, 116, 116, 111, 109, 104, 100
 Ронни О’Салливан — 129, 109, 105, 104, 100
 Барри Хокинс — 129
 Джон Пэррот — 126, 123
 Стивен Ли — 126
 Фергал О'Брайен — 120
 Мэттью Стивенс — 118, 108, 101
 Марк Аллен — 118, 101
 Найджел Бонд — 114, 104
 Джо Свэйл — 114, 104
 Энтони Хэмилтон - 111, 107
 Иан Маккалох — 110
 Марко Фу — 107
 Дин Цзюньхуэй — 103
 Стив Дэвис — 100
 Райан Дэй — 100
 Дэвид Гилберт — 100

Примечания

Ссылки 
 Global Snooker

Чемпионат мира по снукеру
2007 год в снукере